Teatre: un apuntador és la persona que ajuda els actors amb les seves frases en un escenari.
 Informàtica: l'apuntador també s'anomena punter i és una variable manipulable la qual fa referència a una regió de la memòria.